Владимир Бондарь:
 Бондарь, Владимир Алексеевич (род. 1947) — украинский политик.
 Бондарь, Владимир Владимирович (1928—2018) — советский и российский учёный.
 Бондарь, Владимир Налькович (род. 1968) — украинский политик.
 Бондарь, Владимир Олегович (род. 1975) — украинский художник, иллюстратор книг.
 Бондарь, Владимир Павлович (1911—1992) — Герой Советского Союза.